Дми́трий Никола́евич Вергу́н (18 ноября 1871,  — 3 сентября 1951) — галицко-русский панславист, общественный деятель, филолог, журналист, публицист и поэт.

Биография 
Родился в Городке (Австро-Венгрия, ныне Львовская область, Украина). В 1890 году окончил немецкую гимназию во Львове. Проживая в общежитии Народного дома во Львове, Дмитрий Вергун изучил русский язык и начал печатать в газете «Беседа» стихотворения и рассказы. За составление «Программы червонно-русской молодежи» был в 1897 году посажен в австрийскую тюрьму.

Изучал славянскую филологию в Венском университете, где защитил докторскую диссертацию о Мелетии Смотрицком у профессора И. В. Ягича. Под предлогом политической неблагонадежности, не был утвержден австрийским министерством в должности преподавателя русского языка, на которую был избран философским факультетом Венского университета. В Вене Д.Вергун включился в общественное движение неославистов.

В 1900—1905 годах Дмитрий Вергун издавал журнал «Славянский век» (Вена), был арестован и заключён в тюрьму за участие в славянском движении. В 1905 г. напечатал «Немецкий Drang nach Osten в цифрах и фактах», которое было переведены на французский, чешский, сербский и венгерский языки. В 1911 г. издал литературно-общественный сборник «Ладо», где помещена его работа об австрославизме и русском неославизме.

В 1907 году он переехал в Россию, где работал в славянском отделе газеты «Новое время» (Петербург) и руководил подготовкой славянских съездов в Праге (1908), Петербурге (1909), Софии (1910). В 1910 году его избрали генеральным секретарём Всеславянского исполнительного комитета.

В 1914 году был на фронте первой мировой войны в Карпатах, в 1916 году — на Дунае военным корреспондентом, за что был награждён Георгиевской медалью и орденом святого Саввы второй степени.

В 1917 году Дмитрий Вергун преподавал русский язык в Коммерческой академии, в 1918 — славянскую филологию в Московском университете. В начале 1919 года он выехал на Парижскую мирную конференцию для участия в работе делегации Карпаторусского конгресса (глава — Пётр Гаталак), добивавшейся создания автономной Карпатской Руси из восточнославянских земель распавшейся Австро-Венгрии и присоединения Карпатской Руси к России. В Париже Дмитрий Вергун вместе с другим галицко-русским общественным деятелем Дмитрием Марковым издавал на французском языке «Бюллетень Карпаторусского комитета».

В конце 1921 года Д. Н. Вергун поселился в Праге. В пражский период Дмитрий Вергун преподавал русский язык и славяноведение в гимназиях и высших учебных заведениях, писал работы по истории литературы родного края и поэзию. В частности, был преподавателем Высшей торговой школы (1922—1928) и Русского педагогического института им. Я. А. Коменского (1923—1925), председателем русского сокольства за границей (1923—1930), в 1940 переехал в Югославию, затем в США. Умер в Хьюстоне.

Произведения

Поэзия 
 Червонно-русские отзвуки (Львов, 1901, 1907);
 Карпатские отзвуки (1920).

Среди его стихотворений успехом пользовались «Славянские звоны». Многие из его стихов положены на музыку («Русский сокольский марш» — Главачем, «Кантата Гоголю» — А. М. Архангельским, «Вперед, народ Руси Червонной!» — Шолларом).

Исследования 
 Немецкий Drang nach Osten в цифрах и фактах (Вена, 1905)
 Россия и Турция (Петербург, 1910);
 Религіозныя преследованія Карпаторуссов (Петербург, 1913);
 Что такое Галиция?  (Петербург, 1914);
 Что нужно знать о славянах (Петроград, 1926);
 Карпаторусская литература. Краткий очерк (Прага, 1925);
 8 лекций о Подкарпатской Руси (1925);
 Евгений А.Фенцик и его место в русской литературе (Ужгород, 1926);
 Мероприятия министра Бахак подавлению карпато-русского возрождения 1849 года с докладными записками А. И. Добрянского (Прага,1938).

Литература 
 Ваврик В. Р. Краткий очерк галицко-русской письменности // Русская Галиция и «мазепинство». М. : 2005.
 Луцык Р. Я. Д. Н. Вергун. 1938.
 Энциклопедия Подкарпатской Руси.

Примечания

Ссылки 
 Дмитрий Вергун 
 Дмитрий Вергун 

Галицкие русофилы
Журналисты по алфавиту
Журналисты Украины
Публицисты по алфавиту
Публицисты Украины
Поэты Украины
Филологи Украины
Русские поэты
Родившиеся в Городке (Львовская область)
Умершие 3 сентября
Выпускники Венского университета
Русские эмигранты первой волны в Чехословакии 
Русские эмигранты первой волны в США
Панслависты
Участники сокольского движения